Примера Дивисьон 2014 () — 85-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 AFA - Reglamento General
 - Reglamento del Campeonato de Primera División 2014

2014
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2014 году